Dolichos je nejednoznačný pojem, který může značit:
 běžeckou disciplínu ve starověkém Řecku – viz Dolichos (běh)
 rod rostlin z čeledi bobovitých – viz Dlouhatec
 rod brouků z čeledi střevlíkovitých – viz Dolichos (brouk)